Alberto García puede referirse a:

 Alberto García-Alix (n. 1956), fotógrafo español.
 Alberto García Martínez, El Guamerú (n. 1965), futbolista mexicano
 Alberto García-Aspe (n. 1967), futbolista mexicano.
 Alberto García Fernández (n. 1970), atleta español.
 Alberto García Cabrera (n. 1985), portero de fútbol español.
 Alberto García González, violinista del grupo musical español Celtas Cortos.